Парламентские выборы в Джибути проводились 8 февраля 2008 года. В них участвовало 65 кандидатов на 65 мест Национальной ассамблеи. Все кандидаты представляли правящий Союз за президентское большинство (UMP). Оппозиция бойкотировала выборы и в результате все места получила UMP.

Оппозиция заявляла, что избирательная система гарантировала победу правящей партии. На предыдущих выборах 2003 года оппозиция получила 38 % голосов, но ни одного места в парламенте, поэтому она безуспешно требовала установить пропорциональное представительство в парламенте. Лидер оппозиционного Союза за демократическую альтернативу Измаэль Геди Аред заявил, что страна фактически имеет однопартийную систему, в которой не соблюдается ни одно демократическое правило, и что правительство не желает установить пропорциональное представительство из-за страха недовольства.

Результаты 
Результаты выборов 8 февраля 2008 года в Национальную ассамблею
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Партии и коалиции
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
|-
|align=left|Союз за президентское большинство (Union pour la Majorité Présidentielle)
 Народное движение за прогресс (Rassemblement populaire pour le Progrès)
 Фронт за восстановление единства и демократии (Front pour la Restauration de l’Unité et de la Démocratie)
 Национальная демократическая партия (Parti National Démocratique)
 Социал-демократическая народная партия (Parti Populaire Social Démocrate)
 Союз партизан за реформы (Union des Partisans de la Réforme)
|align="right"|103 463
|align="right"|94,06
|align="right"|65
|-
|Недействительных/пустых бюллетеней
|align="right"|6536
|align="right"|5,94
|align="right"|—
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Всего (явка 72,61 %)
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|109 999
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|65
|-
|align=left colspan=4|Источник: AFP 
|}

Примечания

Ссылки 
 Парламентские выборы в Джибути 2013 года. ElectionGuide. 

Джибути
Выборы в Джибути
2008 год в Джибути